Podivuhodný případ Benjamina Buttona () je název více uměleckých děl:

 Podivuhodný případ Benjamina Buttona (povídka) – povídka amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda, publikovaná v roce 1922
 Podivuhodný případ Benjamina Buttona (film) – adaptace povídky ve filmu režiséra Davida Finchera z roku 2008